Финалисасьон 2006 () — 64-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Полуфинальные группы

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч был проведён 17 декабря, а ответный состоялся 20 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2006 на rsssf.com

2006
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2006 году